Argental ist:
 das Tal des drittgrößten Zuflusses des Bodensees, siehe Argen
 ein Nebenfluss der Deume, die über die Cance in die Rhône mündet; siehe Argental (Deume)
 der Name einer Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Lindau (Bodensee)
 der Name einer Seelsorgeeinheit des Dekanats Friedrichshafen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Folgende Personen tragen den Familiennamen oder die Herkunftsbezeichnung Argental:
 Charles-Augustin de Ferriol d’Argental (1700–1788), französischer Botschafter und Verwalter